Une interpellation peut faire référence à :
 Le contrôle d'une personne par la police, voir arrestation et contrôle d'identité en France ;
 Une question de parlementaires au gouvernement, voir droit d'interpellation.